Парламентские выборы в Сербии  должны были пройти в 2018 году, через 4 года после выборов 2014 года. Однако 17 января 2016 года премьер-министр Сербии Александр Вучич призвал к проведению досрочных выборов, объяснив это тем, что стране необходимы 4 стабильных года для завершения переговоров о вступлении Сербии в ЕС. 4 марта 2016 года президент Сербии Томислав Николич распустил Народную скупщину и назначил дату проведения выборов на 24 апреля 2016 года.

Избирательная система 
Выборы двухсот пятидесяти членов Народной скупщины проходят по пропорциональной системе в едином общенациональном избирательном округе с 5 % избирательным барьером. Для коалиций, представляющих национальные меньшинства, избирательный барьер не предусмотрен. Мандаты распределяются по методу Д’Ондта.

Парламентские выборы организует двухуровневая избирательная администрация, состоящая из Республиканской избирательной комиссии Сербии (РИК) и 8378 участковых избирательных комиссий. РИК — это постоянный орган, состоящий из председателя и его заместителя, 16 членов и их заместителей, назначаемых на четырёхлетний срок Народной скупщиной. Каждый зарегистрированный участник выборов имеет право назначить представителя и его заместителя в расширенный состав РИК, который осуществляет свою деятельность в течение выборного периода. Члены расширенного состава комиссии имеют те же права и обязанности, что и члены постоянного состава. Участковые избирательные комиссии также имеют постоянный и расширенный составы. Постоянный состав включает председателя и ещё двух членов, а также их заместителей. Кандидаты на эти должности выдвигаются парламентскими группами. Любой зарегистрированный участник парламентских или местных выборов имеет право на выдвижение представителя и его заместителя в расширенный состав участковой избирательной комиссии. Согласно инструкции РИК, в участковых избирательных комиссиях, расположенных в Косове, не должно быть расширенных составов.

Право голоса предоставляется всем гражданам Сербии, достигшим 18-летнего возраста на день проведения выборов и имеющим постоянное место жительства в Сербии, за исключением граждан, ограниченных в дееспособности по решению суда. Согласно официальным данным РИК на день голосования в Сербии зарегистрировано 6739441 избирателей. Общее количество избирателей может изменяться до 22 апреля, когда РИК опубликует окончательные данные о количестве избирателей. Регистрация избирателей пассивная (от избирателей не требуется каких-либо конкретных действий для того, чтобы быть внесенными в списки избирателей). Избиратели имеют право запросить включения в списки избирателей по месту их временного пребывания, а также за рубежом.

Любой гражданин, имеющий право голоса, может баллотироваться в парламент. Списки кандидатов могут быть выдвинуты политическими партиями, коалициями партий или группами из не менее чем десяти граждан. Участие независимых кандидатов в парламентских выборах не предусмотрено. Список кандидатов должен набрать не менее 10 тысяч подписей избирателей в свою поддержку. Избиратель может поддержать только один список. Все подписи должны были быть заверены муниципальным судом или нотариусом. Закон устанавливает для избирательных списков гендерную квоту: не менее одной трети кандидатов должны быть представителями одного пола.

Кампания 
В ноябре 2014 года движение «Двери српске» и «Демократическая партия Сербии» объявили, что они сформируют «патриотический блок» для участия в следующих выборах. Цели блока — защита конституции Сербии; оппозиция действующему правительству и вступлению Сербии в ЕС и НАТО.

19 февраля 2016 года «» вышла из альянса с «Социалистической партией Сербии», одной из партий, входящих в правящую коалицию, и объявила о начале переговоров с другой правящей партией — «Сербской прогрессивной партией». Это событие совпало с периодом разногласий между двумя главными проправительственными партиями — «Социалистической партией Сербии», возглавляемой министром иностранных дел Сербии Ивицей Дачичем, и «Сербской прогрессивной партией» под руководством премьер-министра Александра Вучича. В конце февраля «Сербская прогрессивная партия» договорилась о предвыборной коалиции с «Новой Сербией» и «».

Переговоры о создании предвыборного блока проводила проевропейская оппозиция действующему правительству в составе Демократической партии, «» и Либерально-демократической партии. Однако 29 февраля 2016 года председатель «Демократической партии» Боян Пайтич заявил, что его партия не присоединится к предвыборному блоку «Социал-демократической партии» и «Либерально-демократической партии».

Официальный период избирательной кампании начался с объявления о роспуске парламента и завершится за 48 часов до дня голосования. Началу активной избирательной кампании помешало наводнение в некоторых районах страны. Большинство партий проводят свои кампании через мероприятия на открытом воздухе и распространение агитационных материалов. Оппозиционные партии жаловались представителям БДИПЧ ОБСЕ на то, что из-за отсутствия финансовых ресурсов они не могут разместить свои агитационные материалы на рекламных щитах и в печатных и электронных СМИ в достаточном количестве. Напротив, агитация в поддержку коалиции во главе с правящей «Сербской прогрессивной партией» преобладала над материалами от других партий. Более того, правящая партия и её партнёры по коалиции использовали официальные мероприятия, такие как посещения школ, открытия государственных учреждений и заводов, в целях своей избирательной кампании. В целом, атмосфера избирательной кампании спокойная, хотя есть данные о ряде инцидентов с участием политических активистов. Большинство собеседников БДИПЧ ОБСЕ утверждали, что оппозиционные партии имели тенденцию использовать негативную агитацию, направленную против правящих партий, а не концентрировались на своих собственных программах. Использование провокационной и популистской риторики было отмечено на митингах «Сербской радикальной партии» и в выступлениях членов «». Во всех районах размещения миссия наблюдателей от БДИПЧ ОБСЕ получала достоверную информацию о попытках правящих партий использовать своё доминирующее положение на национальном и местном уровне с целью оказать давление на избирателей, в частности, лиц, занятых в государственном секторе.

Предвыборные списки 
Республиканская избирательная комиссия Сербии зарегистрировала 20 избирательных списков для участия в выборах:

Результаты 
Победу одержала коалиция «Сербия побеждает», возглавляемая действующим премьер-министром Сербии Александром Вучичем, который после объявления результатов выборов заявил, что избиратели продемонстрировали поддержку реформам, проводимым правительством, и европейской интеграции Сербии.

Предварительные итоги голосования  
На основе 100 % обработанных избирательных участков или 100 % обработанных бюллетеней.

При повторном пересчёте голосов на 99 участках, были аннулированы результаты выборов на 11 участках. На 15 избирательных участках, где результаты были аннулированы ранее, 4 мая пройдёт повторное голосование

Наблюдатели 
Наблюдатели от БДИПЧ ОБСЕ и ПАСЕ опубликовали совместное заявление, в котором отметили соблюдение основных прав и свобод во время избирательной кампании. По мнению наблюдателей, избирательная администрация эффективно выполняла свои обязанности и в целом пользовалась доверием участников избирательного процесса, кандидаты могли свободно осуществлять свою агитационную кампанию, а избирательные процедуры в день выборов проводились в соответствии с законодательством. Однако правящие «Сербская прогрессивная партия» и в меньшей степени «Социалистическая партия Сербии» неправомерно использовали официальные государственные мероприятия в целях своей избирательной кампании, не отделяя государственную деятельность от партийной деятельности. Обеспокоенность наблюдателей вызвали и многочисленные сообщения о попытках давления правящих партий на избирателей, в частности лиц, занятых в государственном секторе.

Миссия наблюдателей от Межпарламентской ассамблеи СНГ по итогам выборов составила заключение, в котором отмечалось, что выборы депутатов Скупщины прошли в соответствии с национальными и международными стандартами, избирательная администрация обеспечила возможность свободного волеизъявления граждан, а участники избирательного процесса демонстрировали высокий уровень доверия к органам, осуществлявшим проведение выборов.

Примечания 

Выборы в Сербии
2016 год в Сербии
Сербия
Апрель 2016 года